Slovo Arkan může znamenat:
 přezdívku Željko Ražanatoviče
 Historické území v Barmě
 Arkan (tanec) – ukrajinský huculský tanec